Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ. Турнир прошёл с 26 января по 2 февраля в крупнейшем городе Турции Стамбуле.

Регламент 
 По итогам турнира команда, занявшая первое место получает право играть в группе B третьего дивизиона чемпионата мира 2024 года. Команды разбиты на две группы и по окончании кругового турнира начинаются стыковые матчи.

Итоги 
  Сборная  вышла в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2024.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 8 команд: три из Азии, две из из Европы и Океании, одна из Африки. Сборная Болгарии, вернулась после многолетнего перерыва (последнее участие 2012 год), сборная Новой Зеландии участвуют впервые, остальные — с турнира третьего дивизиона 2022 года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года.

Главные судьи
  Николас Эйр (Nicholas Air)
  Мурат Айгун
  Боштьян Грозник (Boštjan Groznik)
  Габриэль Раду
   Йен-Чин Шен (SHEN Yen-Chin)
  Крис ван Гринсвен

Линейные судьи
  Беркай Асланбей
  Ферхат-Догус Айгун
  Тибо Кристианс
  Цуй Юнцзе (Cui Yong-Jie)
  Джон Дау
  Таха Кавлакоглу
  Арон Мадьяр
  Сэм Рамирез
   Каспарс Силиньш (Kaspars Siliņš)
  Чунь-Хан Вонг (WONG Chun Hang)

Предварительный этап

Таблица Группа А

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Таблица Группа В

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матчи за 3 место

Финал

Положение команд 

{| class="wikitable"

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции